Biegun ist der Familienname folgender Personen:
 Stefania Biegun (1935–2016), polnische Skilangläuferin
 Stephen Biegun (* 1963), US-amerikanischer Diplomat
 Krzysztof Biegun (* 1994), polnischer Skispringer